Telluride  steht für:
 Telluride, chemische Verbindungen
 Telluride (Colorado), Gemeinde im US-Bundesstaat Colorado
 Kia Telluride, Sport Utility Vehicle des Herstellers Kia Motors (seit 2019)

Siehe auch:
 Telluride Bluegrass Festival, Openair-Festival
 Telluride Film Festival, Filmfestival